Porównanie kont poczty elektronicznej dostępnych przez webmail.

Ogólne

Przypisy 

Poczta elektroniczna
poczta elektroniczna